Vickers – brytyjski producent broni
 Vickers E – brytyjski czołg lekki
 Vickers – brytyjski czołg podstawowy
 Vickers – brytyjski karabin maszynowy
 Skala twardości Vickersa